{{Музыкальный альбом
 | Название     = Mad Love
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Линды Ронстадт
 | Обложка      = Mad Love (Linda Ronstadt album - cover art).jpg
 | Выпущен      = февраль 1980
 | Дата записи  = 1979—1980
 | Жанр         = рок
 | Длительность = 31:09
 | Страна       = 
 | Язык         = английский
 | Лейблы       = Elektra Records/Asylum Records
 | Продюсер     = Питер Эшер
 | Обзоры       = * AllMusic ► 
 Robert Christgau ► 
 Encyclopedia of Popular Music ► 
 The Great Rock Discography ► 
 MusicHound ► 
 Record Mirror ► <ref name="RMreview">{{статья|автор=Ronnie Gurr|ссылка=https://worldradiohistory.com/UK/Record-Mirror/80s/80/Record-Mirror-1980-02-23.pdf|заглавие=Linda Ronstadt – Mad Love (Asylum) // Warren Zevon – Bad Luck Streak in Dancing School (Asylum)|язык=en|издание=Record Mirror|тип=magazine|год=1980|месяц=2|число=23|страницы=12|место=London|издательство=Spotlight Publications Ltd.|issn=0144-5804|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220401234316/https://worldradiohistory.com/UK/Record-Mirror/80s/80/Record-Mirror-1980-02-23.pdf|archivedate=2022-04-01}}</ref>
 Rolling Stone ► без оценки
 The Rolling Stone Album Guide ► 
 | Предыдущий   = Living in the USA
 | Пред_год     = 1978
 | Год          = 1980
 | Следующий    = What’s New
 | След_год     = 1983
 }}Mad Love''' — десятый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1980 году. Он достиг миллионного тиража и золотого статуса RIAA. Номинация на премию «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное рок-исполнение» (где конкурировала с такими звёздами как Марианна Фейтфулл, Джоан Арматрейдинг и Грейс Слик и уступила Пэт Бенатар).

 История 
Альбом вышел в феврале 1980 года на лейблах Elektra Records/Asylum Records.
Диск стал 7-м для Ронстадт диском с более чем миллионным тиражом.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех и тираж в 0,5 млн копий в США и золотую сертификацию RIAA. Благодаря успеху синглов с альбома («», «», «») Линда Ронстадт была в 4-й раз названа журналом Billboard'' лучшей певицей года (#1 Female Artist of 1980), ранее она удостаивалась этой чести в 1975, 1977 и 1978 годах. Альбом сразу дебютировал на пятом месте американском хит-параде Billboard 200 (рекордно высокий дебют для любого исполнителя на то время) и позднее занял 3-е место.

Список композиций

Участники записи 
 Линда Ронстадт — вокал
 Dan Dugmore — гитара
 Waddy Wachtel — гитара, бэк-вокал
  — гитара, бэк-вокал
 Bob Glaub — бас-гитара
 Russell Kunkel — ударные
 Bill Payne — клавишные
 Danny Kortchmar — гитара
 Mike Auldridge — добро
 Peter Bernstein — гитара
 Peter Asher, Steve Forman — перкуссия
 Michael Boddicker — синтезатор
 Rosemary Butler, Kenny Edwards, Andrew Gold, Nicolette Larson — бэк-вокал

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Рок-альбомы
Альбомы Asylum Records
Альбомы Линды Ронстадт